Cálamo puede referirse a:
 Cálamo, género de plantas de la familia Acoraceae.
 Cálamo, pequeña caña o pluma, tallada en la punta, que se utilizaba en la antigüedad para escribir.
 Cálamo, parte inferior hueca de la pluma de un ave que está insertada en la piel.
 Cálamo, "hueso" calcáreo, conocido por analogía como una pluma o caña = calamus en latín, que se encuentra en el interior de los calamares y molúscos afines.
 Cálamo, en la mitología griega, es hijo del dios fluvial Meandro. Sotenía relaciones amorosas con otro joven de gran belleza llamado Carpo, hijo de Céfiro y una de las Horas. Un día en que los dos se bañaban en el Meandro, Cálamo y Carpo compitieron por ver quien nadaba más rápido, pero Carpo se ahogó. Cálamo se secó a causa del dolor, convirtiéndose en una caña al borde del río.
Premios Cálamo, premios literarios otorgados por la librería Cálamo en Zaragoza (España).
